Andrew peut faire référence à :

Prénom 
Andrew est un prénom masculin anglais d'origine celte. Il est l'équivalent du prénom français André.

 Andrew Fletcher (1961-2022), musicien britannique et membre du groupe Depeche Mode.

Patronyme 

 Brynn Andrew (c.1976-), nageur sud-africain ;
 Christopher Andrew (1941-), historien britannique ;
 Gretchen Andrew (1988-), artiste contemporaine américaine ;
 Janice Andrew (1943-), nageuse australienne ;
 Jill Andrew, femme politique canadienne en Ontario ;

Michael Andrew (né en 1965), musicien de jazz américain ;
Michael Andrew (né en 1999), nageur américain ;
 Stuart Andrew (1971-), homme politique britannique ;
 Thomas Andrew (1981-), auteur français.

Toponyme 

 Andrew, village de l'Alberta (Canada) ;
 Andrew, une ville du comté de Jackson, en Iowa (États-Unis).

Voir
 
 
 La chanson des Rita Mitsouko Andy

Voir aussi
 

Homonymie de prénom
Prénom anglais